Folgende Liste sortiert Länder nach ihrer Gewinnung von Fisch und anderen Wassertieren wie Krebsen, Muscheln, Garnelen und weiteren. Im Wirtschaftszweig wird dabei zwischen dem Fischerei aus natürlichen Quellen wie Meeren, Seen und Flüssen und der Produktion aus Aquakulturen (Fischzucht) unterschieden. Im Jahre 2015 betrug die gesamte weltweite Fischproduktion ca. 200 Mio. Tonnen, wovon ca. 106 Mio. Tonne aus Aquakulturen stammten und ca. 94 Mio. Tonnen aus dem Fischfang.

Liste 
Folgende Liste sortiert Länder nach der Summe von Erzeugnissen des Fischfangs und des Sammelns von Krusten- und Weichtieren und anderen Meeresprodukten (aus Fischfang und Aquakultur) im Jahre 2016 in metrischen Tonnen.

Länder ohne eigene Fischproduktion sind:

Historische Entwicklung 

Historische Entwicklung der Fischproduktion der 25 größten Fischproduzenten im Jahre 2016 in Tonnen.

Einzelnachweise 

Fischproduktion
!Lander
Fischerei und Aquakultur nach Landern